Puyallup peut désigner :
 Puyallup, une ville de l'État de Washington ;
 Les Puyallups, une tribu amérindienne;
 Le fleuve Puyallup.